Ла́зарь Ви́кторович Каре́лин (настоящая фамилия Кац; 12 июня 1920 года, Москва — 20 ноября 2005 года, там же) — советский и российский писатель, драматург. Член Союза писателей СССР (1956 г.).

Биография 
Родился в семье еврейских беженцев из Белостока, выселенных в 1914 г. из прифронтовой зоны. Отец работал на текстильной фабрике «Атлант», став её владельцем в годы НЭПа. Мать, урождённая Гальперина, была дочерью раввина. В 1932 г. вся семья была выселена в Соликамск, откуда им было разрешено выехать только после реабилитации отца в 1938 г. С 1938 г. учился на сценарном факультете ВГИК.

Воевал под Москвой в составе народного ополчения. Рядовой-пулемётчик 6-й роты 38-го полка 140-й стрелковой дивизии 32-й армии Западного фронта. В сентябре 1941 г. отозван во ВГИК для окончания выпускного курса, окончил в 1943 года. С июля 1944 г. — командир взвода и военкор в частях связи Приморской армии, 2-го и 3-го Украинских фронтов.

После войны поселился в Ашхабаде, где был назначен заведующим сценарным отделом Ашхабадской киностудии. После землетрясения 1948 года вернулся в Москву. С 1956 г. — Член Союза писателей СССР. В 1967—1985 гг. был секретарём правления московской писательской организации.
По некоторым источникам был любовником секретаря МГК КПСС Аллы Шапошниковой.

Личная жизнь 
Жил в Москве по адресу Астраханский переулрк, дом 5, корпус 1.

Похоронен на Донском кладбище, в закрытом колумбарии № 18.

Произведения

Проза 
 1952 — «Младший советник юстиции»: Повесть. М.
 1954 — «На тихой улице»: Повесть. М.
 1957 — «В апреле»: Повести. М.
 1957 — «Общежитие»: Повесть. М.
 1958 — «Первый экзамен»: Повесть. М.
 1959 — «Надежда и любовь»: Повесть. М.
 1961 — «Открытый дом»: Повесть. М.
 1962 — «Микрорайон»: Роман. М.
 1963 — «Девочка с красками»: Повесть. М.
 1966 — «Путешествие за край солнца»: Повесть. М.
 1969 — «Где-то в Москве»: Роман. Повести. М.
 1969 — «Землетрясение»: Роман. М.
 1971 — «Ступени»; «Золотой лев»: Повести. М.
 1974 — «Головокружение; Что за стенами»: Повести. М.
 1975 — «Стажёр»: Роман. М.
 1976 — «Перед экраном»: Рассказы. М.,(Новинки «Современника»)
 1978 — «Избранное». М.
 1981 — «Змеелов»
 1986 — «Последний переулок»: Роман.
 1987 — «Даю уроки»: Роман. М.

Драматургия 
 «Змеелов»: Драма. М., 1984

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985),
 Орден Трудового Красного Знамени (11.06.1980),
 Орден Дружбы народов,
 Орден «Знак Почёта»,
 медали

Примечания

Ссылки 
 Лазарь Карелин

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские поэты
Драматурги России
Драматурги СССР
Кавалеры ордена Дружбы народов
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Репрессированные в СССР
Родившиеся в 1920 году
Родившиеся в Москве
Выпускники ВГИКа
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Донском кладбище
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени